Гранха ел Чаро има више значења:

 Гранха ел Чаро (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Чаро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику